Nobeyama – centro abitato del Giappone
 8100 Nobeyama – asteroide della fascia principale
 Nobeyama Radio Observatory – osservatorio astronomico del Giappone